Tekstilsjtsjiki metrostation aan de Moskouse Tagansko-Krasnopresnenskaja-lijn.
 Tekstilsjtsjiki metrostation aan de Moskouse buitenringlijn.